Pilia puede hacer referencia a lo siguiente:
 Pilia, un género de arañas araneomorfas de la familia Salticidae. 
 Pilia (esposa de Pomponio Ático), la esposa de Pomponio Ático.
 Pilia (gens), una gens de la Antigua Roma.
 Pilia (reina), una reina de Mégara de la mitología griega.